Skalna – wzniesienie o wysokości 923,7 m, w Polsce w Górach Bialskich w Sudetach Wschodnich
 Skalna – zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 Skalná –  miasto w Czechach

Zobacz też